Сіятель () — хутір у Курганінському районі Краснодарського краю
 Сіятель () — станція в Совєтському районі Новосибірська

 Сіятель — село в Амвросіївському районі Донецької області

Див. також 
 Сіятель Південний — селище в Сальському районі Ростовської області
 Сіятель Північний — селище в Сальському районі Ростовської області
 Сіяч